Saint-Gérand ist der Name mehrerer Gemeinden:
 Saint-Gérand (Morbihan) im Département Morbihan in Frankreich
 Saint-Gérard (Namur) in Belgien
 Saint-Gérand-le-Puy im Département Allier in Frankreich
 Saint-Gérand-de-Vaux im Département Allier in Frankreich

Siehe auch: Saint-Géran